Татьяна Горб: Горб, Татьяна Викторовна (род. 1965) — советская гандболистка.
 Горб, Татьяна Владимировна (1935—2013) — советский и русский художник, живописец, график.